Деса Мук (* 1955) — словенська дитяча письменниця та акторка.
 Йон Хьон Мук (1931—2005) — північнокорейський політик і партійний діяч, сьомий голова уряду КНДР (1988—1992).
 Карл Мук (1859—1940) — німецький диригент.

 Мук — льодовик в Хребті Королеви Мод.
 Мук — острів у складі Внутрішніх Гебридів.

 Мук — корейська їжа, виготовлена із зерен, квасолі, крохмалю гречки, кунжуту та жолудів.
 Маленький Мук — казка Вільгельма Гауффа.
 Мук — американський фільм жахів 2016 року.

Див. також 
 Мука